Elenco delle giocatrici convocate per il campionato mondiale di calcio femminile 1995.

Gruppo A

Selezionatrice:  Ademar Fonseca

Selezionatrice:  Gero Bisanz

Selezionatrice:  Tamotsu Suzuki

Selezionatrice:  Bengt Simonsson

Gruppo B

Selezionatrice:  Sylvie Beliveau

Selezionatrice:  Ted Copeland

Selezionatrice:  Paul Hamilton

Selezionatrice:  Even Pellerud

Gruppo C

Selezionatrice:  Tom Sermanni

Selezionatrice:  Ma Yuanan

Selezionatrice:  Keld Gantzhorn

Selezionatrice:  Tony DiCicco

Collegamenti esterni 
 

Campionato mondiale di calcio femminile 1995